La liste des ministres des Transports du Canada.
 La liste des ministres français des Transports.
 La liste des ministres irlandais des Transports.

Voir aussi 
 Ministre et transport.